Abell 370 — скопление галактик на расстоянии около 4 млрд световых лет (красное смещение z=0,375)
в созвездии Кита. Ядро скопления состоит из нескольких сотен галактик. Является наиболее далёким скоплением из каталога Д. О. Эйбелла.

Гравитационное линзирование 
Можно заметить, Abell 370 содержит несколько ярких структур типа арок, одна из которых достигает угловых размеров 30". Эти арки являются изображениями далёких галактик, полученными в результате гравитационного линзирования массивными тёмными объектами между наблюдателем и далёкими галактиками. Скопление имеет видимую звёздную величину +22.

В 2002 году астрономы использовали данный эффект для обнаружения галактики HCM-6A, расположенной на расстоянии 12,8 млрд световых лет. На момент открытия эта галактика являлась наиболее далёкой среди всех известных.

В 2009 году исследование области неба рядом с Abell 370 выявило наличие группы галактик фона, изображение которых растянуто в форме арок, при этом вся структура напоминает дракона и получила название Дракон. "Головой" дракона является спиральная галактика, другая спиральная галактика образует хвост. Перекрывающиеся изображения нескольких других галактик образуют тело дракона. Данные галактики находятся на расстоянии около 5 млрд световых лет.

Галерея

Примечания 

 Gravitationally lensed images in Abell 370 Authors: Grossman, S. A. & Narayan, R. 
 Image of Abell 370 released bu STScI HST in May 2017 : http://hubblesite.org/news_release/news/2017-20

Ссылки 
 A lot of galaxies need guarding in this NASA Hubble view

Объекты каталога Abell
Скопления галактик
Кит (созвездие)